Plusieurs membres de la Famille de Vogüé ont porté ce nom :

 Melchior de Vogüé (1829 - 1916), diplomate et archéologue, membre de l’Académie française.
 Melchior de Vogüé (1893 - 1965), banquier et religieux.
 Eugène-Melchior de Vogüé (1848 - 1910), écrivain, membre de l’Académie française.